Das Mäß oder Maß war ein Volumen- und Getreidemaß in vereinzelten Kantonen der Schweiz.

Kanton Bern 
 1 Mäß = 2 Mäßli = 4 Immi = 8 Achterli = 16 Sechzehnerli = 706,25 Pariser Kubikzoll = 14 Liter
 12 Mäß = 1 Mütt

Kanton Freiburg 
 Freiburg 1 Mäß = ½ Kopf = 2 Quarteron = 12 Immi = 402,5 Pariser Kubikzoll = 7 39/40 Liter
 24 Mäß = 1 Mütt
 8 Mäß/Bichets = 1 Sack
 andere Orte 
 5 Mäß =10 Quarterons = 1 Sack
 Boll 1 Mäß = 1374 Pariser Kubikzoll = 27 9/49 Liter
 Chastels 1 Mäß = 1768 Pariser Kubikzoll = 35 Liter
 Corbieres 1 Mäß = 988 Pariser Kubikzoll = 19 23/40 Liter
 Gruyers 1 Mäß = 1360 Pariser Kubikzoll = 26 19/20 Liter
 Murten 1 Mäß = 1284 Pariser Kubikzoll = 25 4/9 Liter
 Stäffis 1 Mäß = 1104 Pariser Kubikzoll = 27 ⅞ Liter

Kanton Solothurn 
 1 Mäß = 4 Immi = 8 Achtelmäß = 16 Batzendingle = 667 ⅔ Pariser Kubikzoll = 13,5 Liter
 12 Mäß = 1 Mütt
 8 Mäß = 1 Viertel 
Hier gab es auch das Doppelmäß mit etwa 0,5 Liter Differenz zum 2 mal genommenen Mäß.
 1 Doppelmäß = 2 Mäß = 1335 ⅓ Pariser Kubikzoll = 26,5 Liter

Deutschland 
 Mergentheim (BW) 1 Mäß = 1141 Pariser Kubikzoll = 22 4/5 Liter

Literatur 
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 167.

Einzelnachweise 

Altes Maß oder Gewicht (Schweiz)
Volumeneinheit